Скок мотком у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржан је 4. и 6. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светске првакиње из Пекинг 2015. бранила је Јарислеј Силва са Кубе.

Земље учеснице 
Учествовале су 31 такмичарка из 19 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  Неутрални спортисти (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
3. август 2017..
{| class="wikitable" width=100%
|-
! colspan="6" | Рекорди пре почетка Светског првенства 2017.
|-
| Олимпијски рекорди
| rowspan="3" | Јелена Исинбајева || rowspan="3" | 
| 5,05
| Пекинг, Кина 
| 18. август 2008.
|-
| Светски рекорд
| 5,06
| Цирих, Швајцарска 
| 28. август 2009.
|-
| Рекорд светских првенстава
|5,01
|Хелсинки, Финска
| 12. август 2005.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне
| Катерина Стефаниди
| 
| 4,85
| Рим, Италија
| 8. јун 2017.
|-
| Европски рекорд
| Јелена Исинбајева || 
| 5,06
| Цирих, Швајцарска 
| 28. август 2009.
|-
| Северноамерички рекорд
| Џенифер Сур || 
| 5,02 (д)1
| Албукерки, САД
| 2. март 2013.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Фабијана Мурер 
| 
| 4,87
| Сао Бернардо до Кампо, Бразил
| 3. јул 2016.
|-
| Афрички рекорд 
| Елмари Геритс || 
| 4,42
| Весел, Немачка
| 12. јун 2000.
|-
| Азијски рекорд
| Ли Линг || 
| 4,66| Вухан, Кина 
| 6. јун 2015.
|-
| Океанијски рекорд| Елиза Макартни 
| 
| 4,82| Окланд, Нови Зеланд
| 26. фебруар 2017.
|-
! colspan="6" | Рекорди после завршеног Светског првенства 2017.
|-
| Најбољи светски резултат сезоне| Екатарини Стефаниди
| 
| 4,91| Лондон, Уједињено Краљевство
| 6. август 2017.
|}
1 Рекорд постигнут у дворани

 Најбољи резултати у 2017. години 
Десет атлетичарки 2017. године је пре почетка светског првенства (3. августа 2017) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2017.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

 Резултати 
 Квалификације 
Квалификациона норма за финале износила је 4,60 метра (КВ), коју је прескочила 1 такмичарка (КВ) а 11 такмичарки су се пласирале према постигнутом резултату (кв')
,Збирни резултати квалификација Преузето 4.8.2017.

1 Рекорд постигнут у дворани''

Финале 
,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2017. године
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици на отвореном